Сен-Ламбе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Тюри-Аркур. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14602.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 248 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 154 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 114 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 114 активных жителей работали 107 человек (61 мужчина и 46 женщин), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 40 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 Национальный институт статистики — Сен-Ламбер 

Коммуны департамента Кальвадос